Franz Wachsmann – compositore tedesco di religione ebraica, Oscar alla migliore colonna sonora 1951 e 1952
 Kiril Wachsmann – cestista uruguaiano con cittadinanza spagnola
 Konrad Wachsmann – architetto tedesco naturalizzato statunitense